Martina je lahko:
 Martina, ime
 Martina, Mošćenička Draga (Hrvaška)
 Martina (Plankelj Švab), pevka